Leimer ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Leimer (* 1989), Schweizer Rennfahrer
 Hannelore Leimer (* 1938), deutsche Unternehmerin
 Karl Leimer (Jurist) (1882–1942), Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht München 
 Karl Leimer (1858–1944), deutscher Pianist und Klavierpädagoge
 Kurt Leimer (1920–1974), deutscher Pianist, Komponist und Klavierpädagoge
 Sonia Leimer (* 1977), italienische Bildhauerin und Installationskünstlerin

Siehe auch:
 Laimer